Gebken ist der Familienname folgender Personen:

 Ulf Gebken (* 1963), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer